Stadionul Olimpia – stadion w Bukareszcie
 Stadionul Daniel Prodan – stadion sportowy w Satu Mare, dawniej Stadionul Olimpia